Construcció: Una bastida és una construcció temporal que s'ubica a la façana d'un edifici per a reparar.
 Geografia:
 Una bastida és una vilanova, un poble nou d'Occitània, creat a l'edat mitjana.
 La Bastida, La Bastida dels Aspres o del Vallespir és un municipi de la Catalunya del Nord.
 La Bastida és un llogaret de la Ribera d'Urgellet, en l'antic municipi de Tost, a l'Alt Urgell
 La Bastida, municipi de Salamanca.
 La Bastida d'Hortons, població del municipi d'Alàs i Cerc, a l'Alt Urgell.
 Bastida és una comuna de la Nafarroa Beherea (Euskal Herria).
 Labastida és un municipi d'Àlaba, de la Quadrilla de Laguardia-Rioja Alabesa (Espanya).
 La Bastida d'Oleta és un veïnat del municipi d'Oleta i Èvol, a la comarca del Conflent.
 La Bastida de les Alcusses és un jaciment iber important situat al terme de Moixent, la Costera.